El término remo puede referirse a:

 Remo, uno de los fundadores de Roma según la tradición romana;
 remo, deporte náutico donde el atleta compite en embarcaciones impulsadas manualmente;
 remo, elemento con forma de pala que sirve para impulsar embarcaciones;
 Remo, marca de baterías y accesorios para percusión acústica;
 remos (en latín, Remi), pueblo de la Galia belga que vivía a orillas del Sécuana y tenía como capital Durocórtoro.

Enlaces externos